Heshang (kinesiska: 鹤上, 鹤上镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 28 kilometer sydost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Heshang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jinfeng,  km öster om Heshang. I omgivningarna runt Heshang växer huvudsakligen savannskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina